Watlington hace referencia a:

 Watlington (Norfolk), Inglaterra
 Watlington (Oxfordshire), Inglaterra